Памятник Хусто Хосе де Уркиса () — монумент в честь аргентинского генерала, политика и президента Аргентинской конфедерации Хусто Хосе де Уркиса, расположенный в районе Палермо в Буэнос-Айресе, Аргентина.

История 
Памятник работы скульпторов Ренцо Бальди и Эктора Роча был открыт в 1958 году. На постаменте возвышается конная статуя генерала Хусто Хосе де Уркиса. По бокам постамента находится барельефы со сценами битвы при Касеросе, состоявшейся состоялась 3 февраля 1852 года, когда Уркиса победил губернатора Буэнос-Айреса Хуана Мануэля де Росаса. Кроме того, на постаменте размещён барельеф, посвящённый принятию Конституции Аргентины 1 мая 1853 года.

Хусто Хосе де Уркиса (1801-1870) считается одним из освободителей испанских колоний в Южной Америке и основателем независимой Аргентины. Он был известным военным и политиком. Ему довелось несколько раз занимать пост губернатора провинции Энтре-Риос, а затем стать президентом Аргентинской Конфедерации (1854-1860).

См. также 
 История Аргентины
 Лаплатская война
 Авенида Фигероа Алькорта
 Авенида Хенераль-Сармьенто

Памятники Буэнос-Айреса
Здания и сооружения, построенные в 1958 году
Скульптуры 1958 года
Появились в 1950-е годы в Аргентине
1958 год в Аргентине